Михаил Сергеевич Башилов:
 Башилов, Михаил Сергеевич (1821—1870) — русский художник, иллюстратор Л. Н. Толстого и М. Е. Салтыкова-Щедрина.
 Башилов, Михаил Сергеевич (род. 1993) — российский футболист.